Poggiolo ima više značenja:
 Poggiolo, Arezzo
 Poggiolo, Modena
 Poggiolo, Pavia
 Poggiolo, Piacenza
 Poggiolo, Pistoia
 Poggiolo, Reggio Emilia
 Poggiolo, Siena
 Poggiolo, Terni